Mortal Kombat steht für:
 Mortal Kombat (Spieleserie), seit 1992 erscheinende Reihe von Computerspielen von Midway Games
 Mortal Kombat (Computerspiel, 1992), erstes Spiel der Serie
 Mortal Kombat (Computerspiel, 2011), weiteres Spiel der Serie

 Mortal Kombat (Filmreihe), US-amerikanische Filmadaptionen der Videospielreihe
 Mortal Kombat (1995), erster Film der Reihe von Paul W. S. Anderson
 Mortal Kombat (2021), weiterer Film der Reihe von Simon McQuoid